— третья линия метрополитена Осаки, открыта в 1942 году в составе всего двух станций, к 2013 году состоит из 11 станций и имеет протяжённость 11,4 км. Соединяет конечные Ниси-Умэда и Суминоэкоэн, пролегает под землёй в меридиональном направлении, в центре города параллельна линии Мидосудзи и проходит под улицей Ёцубаси, по которой и получила название. Линия находится под управлением муниципального транспортного бюро Осаки. На схемах обозначается синим цветом, в качестве сокращения используется литера Y (с неё начинаются индексы станций линии). Обслуживается пятивагонными составами депо Мидориги. На станциях  (16 марта 1981 года, станционная платформа линии ) и Намба (в мае 2014 года) установлены автоматические платформенные ворота.  По плану к 2021 году на всех линии будут установлены автоматические платформенные ворота.

Станции

Технические данные 
 Длина линии: 11,4 км.
 Количество станций: 11.
 Ширина колеи: 1435 мм.
 Количество путей: 2.
 Вид тяги: 750 В постоянного тока, запитка от контактного рельса 
 Блокировка: автоматическая
 Электродепо: Мидориги
 Приписано составов: 22.
 Количество вагонов в составе: 6.
 Самые загруженные перегоны в час пик:
 на север: Намба—Ёцубаси
 на юг: Ниси-Умэда—Хигобаси

История 
Линия была открыта 10 мая 1942 года, первым пусковым участком стал единственный перегон Дайкокутё—Ханадзонотё длиной 1,3 километра. Дальейшее сооружение линии было надолго приостановлено из-за второй мировой войны. 1 июня 1956 года был открыт ещё один перегон до Кисиносато на юг. 31 мая 1958 линия продлена ещё на одну станцию за Кисиносато — открыта станция Тамадэ.

В 1965 году было построено продление линии на север от станции Дайкокутё до станции Ниси-Умэда, вошедшей в состав крупного транспортного узла. Эта часть линии прошла параллельно линии Мидосудзи, значительно разгрузив её самый нагруженный участок. Открытие участка состоялось 1 октября 1965 года.

9 ноября 1972 года линия была продлена на юг от станции Тамадэ до станции Суминоэкоэн.

Ссылки 
 Метрополитен Осаки на портале urbanrail.net 

Осакский метрополитен